Азулай, Азуле, Азулой (, ) — алжирське та марокканське прізвища, розповсюджене в середовищі марокканських євреїв та ізраїльтян, вихідців з Марокко, також може вказувати на походження від давньоісторичного єврейського коліна Коенів.

 Авраам Азулай (1570—1643) — рабин і каббаліст;
 Андре Азулай ( 1941 р.), марокканський політолог;
 Арно Азулой — актор і французький звукорежисер;
 Давид Азулай ( 1954 р.) — ізраїльський політик та депутат кнесета, заступник міністра внутрішніх справ;
 Дафне Азулой ( 1983 р.), поетеса Квебеку;
 Дідьє Азулуй (відомий також як Шай Лі) — французький актор і бодібілдер;
 Джом Тоб Азулай ( 1941 р.) — режисер і продюсер бразильського кіно;
 Енн Азулай — французька актриса;
 Жан-Люк Азулай ( 1947 р.) — французькомовний письменник, композитор, музичний продюсер;
 Міхаел Азулой ( 1971 р.) — французький рабин
 Наталі Азулай — французький письменник;
 Саймон Азулай ( 1980 р.) — французький регбіст;
 Саймон Азулай — франко-марокканський інженер, співзасновник групи Alten.
 Сіфі Азулай ( 1988 р.) — волейболіст з Франції та Ізраїлю;
 Одрі Азулай ( 1972 р.), французький політик, дочка Андре;
 Хаїм Джозеф Девід Азулай (1724—1807) — рабин;
 Шломі Азулай ( 1989 р.) — ізраїльський футболіст, грає в клубі Бней Сахнін;
 Яїл Азулай — французький автор навчальних творів.

Кіно 
 Поліцейський Азулай (, Ha-Shoter Azulai) — ізраїльський фільм.

Примітки 

Багатозначні терміни
Марокканські прізвища
Алжирські прізвища